Альберони () — итальянская фамилия. 

Редкая фамилия, носителями которой являются менее 200 семей проживающих в провинции Пьяченца (Италия).

Известные носители 
 Альберони, Франческо (род. 1929) — итальянский писатель, социолог и журналист.
 Альберони, Хулио (1664—1752) — кардинал и испанский государственный министр при короле Филиппе V.

  (род. 1945) — итальянская писательница и журналист, преподаватель итальянского языка.
  (род. 1946) — американская актриса и дублёр.